Goodwell Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Goodwell Township (Michigan)
 Goodwell Township (Oklahoma)